Мудин:

 венгерская фамилия. Известные носители:
 Мудин, Имре (1887—1918) — венгерский спортсмен;
 Мудин, Иштван (1881—1918) — венгерский спортсмен.
 шведская фамилия. Известные носители:
 Мудин, Фредрик (род. 1974) — шведский хоккеист;
 Мудин, Йеспер (род. 1988) — шведский лыжник.
 Мудин — посёлок городского типа в Узбекистане.